Giuseppe Alongi – scrittore e poliziotto italiano
 Giuseppe Alongi – ex schermidore e maestro di scherma italiano
 Nicola Alongi – sindacalista italiano